Le 1935 County Championship fut le quarante-deuxième County Championship. Le Yorkshire a remporté son dix-huitième titre de champion.

Classement

Références

Saison du County Championship
Sport en Angleterre en 1935